Критский — фамилия:

 Критский, Александр Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; 25 февраля 1907.
 Критский, Андрей Михайлович (?―1876) — доктор медицины, статский советник.
 Критский, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9276; 26 декабря 1853.
 Критский, Владимир Фёдорович (1898—1966) — советский подводник, инженер-контр-адмирал.
 Критский, Николай Дмитриевич (? — после 1834) — Георгиевский кавалер; контр-адмирал.
 Критский, Пётр Андреевич (1865—1922) — краевед Ярославской губернии, педагог и библиотечный деятель, редактор, журналист.

См. также 
 Андрей Критский (значения)
 Марк Антоний Критский
 Мезомед Критский
 Феофан Критский
 Крицкий